Amerikai Egyesült Államok
 Wendell, település Észak-Karolina államban
 Wendell, település Idaho államban
 Wendell, település Massachusetts államban
 Wendell, település Minnesota államban
Személyek
 Wendell (1947–2022) Wendell Lucena Ramalho, válogatott brazil labdarúgó
 Wendell (1989) Wendell Nogueira de Araújo, brazil labdarúgó
 Wendell (1993) Wendell Nascimento Borges, brazil labdarúgó